Змагання зі швидкісного спуску в гірськолижному спорті серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2018 мав пройти 11 лютого на гірськолижному курорті «Чунбон», але сильний вітер, швидкість якого перевищувала 50 м/с, змусив організаторів перенести змагання на 15 лютого.

Результати 
Змагання розпочались о 11:00 за місцевим часом (UTC+9) .

Примітки